Osoby
 Annemarie Kuhn (ur. 1937) – niemiecka polityk
 Charles-Gustave Kuhn (1889-1952) – szwajcarski jeździec
 Frédéric Kuhn (ur. 1968) – francuski lekkoatleta
 Friedrich Kuhn (1919-2005) – niemiecki bobsleista
 Jakob Kuhn (1943-2019) – szwajcarski piłkarz i trener piłkarski
 Julia Kuhn (ur. 1985) – niemiecka zawodniczka
 Michel Kuhn (ur. 1949) – szwajcarski kolarz szosowy
 Mickey Kuhn (ur. 1932) – amerykański aktor filmowy
 Nelson Kuhn (ur. 1937) – kanadyjski wioślarz
 Peter Kuhn (1955-2009) – amerykański kierowca wyścigowy
 Richard Kuhn (1900-1967) – niemiecki biochemik
 Simone Kuhn (ur. 1980) – szwajcarska siatkarka plażowa
 Stanisław Kuhn (1903-1982) – polski elektronik
 Walt Kuhn (1877-1949) – malarz amerykański
 Werner Kuhn (ur. 1955) – niemiecki polityk
 Thomas Kuhn (1922-1996) – amerykański badacz nauki, twórca pojęcia paradygmatu naukowego
 Xavier Kuhn (ur. 1978) – francuski narciarz

Zobacz też
 Kuhn – francuski producent maszyn rolniczych 
 Kuhn – wyspa u wybrzeży Grenlandii
 Kuhn, Loeb & Co. – bank inwestycyjny działający w latach 1867–1977